Константинов може да се отнася за:

 Ангел Константинов (1834-1914) – български духовник, деец на Българското възраждане;
 Алеко Константинов (1 януари 1863 – 11 май 1897) – български писател и общественик;
 Венцеслав Константинов (1940 – 2019) – български писател и преводач на художествена литература;
 Виталий Константинов (р. 1963) – германски художник-илюстратор
 Георги Константинов – няколко души с това име;
 Евгени Константинов (5 февруари 1923 – 7 април 1986) – български писател и сценарист;
 Елка Константинова (р. 1932) – български литературовед и политик;
 Ириней Константинов (р. 1949) – български актьор;
 Константин Константинов – няколко души с това име;
 Милан Константинов (1882 – след 1904) – български революционер, Тетовски войвода във Вътрешната македоно-одринска революционна организация;
 Панчо Константинов (1880 – 25 юни 1906) – български революционер, войвода от Вътрешната македоно-одринска революционна организация;
 Пламен Константинов (р. 1973) – български спортист, волейболист-национал.
 Стефан Константинов (1873 – 1913) – български революционер
 Стефан Константинов (р. 1966) – български министър и лекар

Български фамилни имена